Олимпия Рани Скотт (; в замужестве Скотт-Ричардсон (); родилась 5 августа 1976 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США) — американская профессиональная баскетболистка, играла в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 1998 года во втором раунде под общим одиннадцатым номером клубом «Юта Старз». Выступала на позиции центровой.

Ранние годы 
Олимпия Скотт родилась 5 августа 1976 года в городе Лос-Анджелес (Калифорния), училась там же в средней школе Сент-Бернард, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболистки «Юта Старз»
Игроки «Детройт Шок»
Игроки ЖБК «Алькамо»
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки ЖБК «Скио»
Игроки «Шарлотт Стинг»
Игроки «Сакраменто Монархс»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки ЖБК «Мерсин»